A Liga Insular da Brava é o principal torneio de futebol na ilha Brava de Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol da Brava (ARFB).

O campeonato regional disputado em campeonato national e super-taça regional.

História
O campeonato regional formado após independência em anos de 1980. Inicialmente compromido trěs clubes. Em 1990, disputado com cinco clubes, em anos de 2000 com seis clubes e participação de Juventude do Norte em 2011 crecimentado com sete clubes.

Nô Pintcha venceu o mais títulos da ilha com 15 com o último em 2006. Segundo esse Morabeza e terceiro, Spoting Brava, com cinco, venceu totalmence em decadas de 2010s e o último campeonato regional.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido de COVID-19 em 19 de março. O jogos pareado á 8a rodada, dois rodadas ante de fim de temporada. Em médio de 2020, o campeonato e taça regional foi abandonado por associação. Não jogo de super taça regional disputado desde temporada, o campeonato finido sem campeonato. O pandemia de COVID-19 em julho escapado de ilha, o próxima ilha do Fogo e próximo ilheu deshabitada, Ilhéus Secos.

Rádio
A RCV tem os direitos de transmissão de menor parte dos jogos da Campeonato Regional da ilha (únicamente jogos com Académica ou Sporting).

Temporada atual
A edição de 2019/2020 é composta por 7 clubes e serão disputadas 14 rodadas, em turno e returno, como na edição anterior.

Clubes
Académica (Brava) - Vila Nova Sintra
Benfica (Brava)
Corôa
Juventude da Furna (fundado em 2010)
Morabeza
Nô Pintcha
Sporting Clube da Brava

O início
Essa fase refere-se às competições que antecederam o Campeonato Insular do Brava

Vencedores

Títulos por clube

Ver tambêm
Taça da Brava
Super Taça da Brava
Torneio de Abertura da Brava

Notas

Ligação externa
Liga Insular da Brava
Campeonato Regional da Brava na Sports Midia

 
Futebol de Cabo Verde